Бернд Хёльценбайн (; родился 9 марта 1946 года) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника. Чемпион мира 1974 года.

Карьера 

Дебютировал в 1967 году. За «Айнтрахт» выступал в течение 14 лет. Выигрывал Кубок Германии и Кубок УЕФА. Сыграл 420 матчей, забил 160 мячей. Был известен своей большой взрывной скоростью. В 1981 году по предложению Герда Мюллера уехал в Америку, так как не смог добиться от руководства «Айнтрахта» повышения зарплаты.

Прежде всего Бернд знаменит своими подвигами в финалах чемпионатов мира 1974 года и Европы 1976 года.

 Финал ЧМ-1974. При счёте 1:0 в пользу Нидерландов сборная ФРГ осаждает штрафную площадь соперников. Наконец мяч попадает к Бернду, который на высокой скорости врывается в штрафную площадь «оранжевых». Там к нему бросается голландский защитник Вим Янсен и, пытаясь спасти положение, сбивает с ног. Судья тут же указывает на одиннадцатиметровую отметку и Брайтнер с пенальти сравнивает счёт. Через несколько минут Мюллер забивает второй мяч и Германия становится чемпионом.

 Финал ЧЕ-1976. Чехословакия выигрывает 2:1 и матч близится к концу. Но за минуту Хёльценбайн забивает гол. Германия вырывает ничью, но проигрывает по пенальти.

После завершения карьеры работает в клубе «Айнтрахт». Был вице-президентом команды, в нынешнее время занимает пост скаута клуба.

Проживает в Гравенбрухе (пригород Ной-Изенбурга). Женат, двое детей.

Достижения 
 Лучший бомбардир франкфуртского «Айнтрахта» в немецкой Бундеслиге: 160 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылка 
 Статистика карьеры на сайте fussballdaten.de
 Профиль на nasljerseys.com

Игроки ФК «Зальмрор»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977—1983)
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Мемфис Американс»